Распознавание образов
 Оптическое распознавание символов
 Распознавание рукописного ввода
 Распознавание речи